Курская-Сахалинская — недействующая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по бывшему селу, в котором расположена.

История 

Станция открыта в 1928 году в составе пускового участка Южно-Сахалинск (Тоёхара) — Холмск.

Современное название дано 1 февраля 1946 года.

Деятельность 

По состоянию на октябрь 2016 года пассажирское сообщение отсутствует. Грузовое движение по станции не осуществляется.

Ссылки 
 Дальнее в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге»

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области